Jean Larrouy, gymnaste artistique français
Manu Larrouy (né en 1974), chanteur français

 Maurice Larrouy (né en 1872), tireur sportif français
 Maurice Larrouy (1882-1939), écrivain français
Mathieu Larrouy (né en 1980), joueur de rugby à XV français
Paul-Augustin-Jean Larrouy (1857-1906), diplomate français
Sophie-Marie Larrouy (née en 1984), comédienne, humoriste, journaliste, scénariste et écrivaine française.